Podolce (ukr. Подільці) – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego, nad Dniestrem.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie rudeckim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Подільці (Podolce) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon samborski